Le Championnat du monde de Supersport 2015 est la  du Championnat du monde de Supersport.

Système de points

Calendrier

Classement

Pilotes

Constructeurs

Participants

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
Championnat du monde de Superbike 2015
Championnat du monde de vitesse moto 2015

Lien externe 
 

2015
Supersport
Sport motocycliste en 2015